Aponchiidae är en familj av rundmaskar. Aponchiidae ingår i ordningen Monhysterida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aponchiidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Aponchiidae